Los siete pecados capitales puede referirse:
 Pecados capitales, son los vicios más comunes del hombre.
 Pecados capitales, telenovela colombiana.
 Nanatsu no Taizai ("Los siete pecados capitales"), manga escrito e ilustrado por el mangaka japonés Nakaba Suzuki, serializada en la Weekly Shōnen Magazine.
 Se7en, los siete pecados capitales, título para su distribución en Hispanoamérica de la película Seven dirigida por David Fincher.
 La Mesa de los pecados capitales es un cuadro de El Bosco representando los siete pecados capitales y las postrimerías.
 Siete pecados, teleserie brasileña anteriormente transmitida por Canal 13.
 Los siete pecados capitales (ópera) (es una ópera-ballet de 1933, de Bertolt Brecht y Kurt Weill (1900-1950).
 Los siete pecados capitales (película de 1952), película dirigida por varios directores italianos y franceses.